Rhoads se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Samuel N. Rhoads
 Arthur Stevens Rhoads